Sonnenbichl ist der Name folgender Orte:

 Sonnenbichl (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil der Kreishauptstadt Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sonnenbichl (Gemeinde Reutte), Ortsteil von Reutte, Bezirk Reutte, Tirol